Desa Gunungmanik kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gunungmanik (administrativ by i Indonesien, lat -6,96, long 108,37), Jawa Barat, 
 Desa Gunungmanik (administrativ by i Indonesien, lat -6,91, long 107,82), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar